General Mosconi (Formosa), een plaats in het Argentijnse bestuurlijke gebied Ramón Lista in de provincie Formosa
 General Mosconi (Salta), een plaats in het Argentijnse bestuurlijke gebied General San Martín in de provincie Salta